Федоричев — русская фамилия. Известные носители:
 Федоричев, Николай Филиппович (1923—1991) — участник Великой Отечественной войны, советский военный лётчик, Герой Советского Союза.

 Федоричева, Мария Александровна (1895—1971) — русская советская художница, живописец, график, член Ленинградского Союза художников.